Дубрівська сільська рада — Житомирська область, Баранівський район
 Дубрівська сільська рада — Житомирська область, Брусилівський район
 Дубрівська сільська рада — Житомирська область, Ярунський район
 Дубрівська сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Дубрівська сільська рада — Закарпатська область, Ужгородський район